Cilia steht für

 Santa Cilia, spanischer Ort im Pyrenäenvorland 

Cilia ist der Familienname folgender Personen:

 Gelasius von Cilia († 1721), deutscher Augustinermönch
 Joe Cilia (1937–2017), maltesischer Fußballspieler und -trainer
 Luís Cília (* 1943), portugiesischer Musiker, Liedermacher und Filmkomponist 
 Trevor Cilia (* 1983), maltesischer Fußballspieler